Het ATP-toernooi van Gstaad 2010 (met de officiële naam Allianz Suisse Open Gstaad) werd gespeeld van 25 juli tot en met 1 augustus 2010. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Gstaad
Gstaad